Whiplash kan have flere betydninger:
 Whiplash – fysisk skade i nakkehvirvlerne
 Whiplash – musiknummer skrevet af Metallica
 Whiplash – orkester
 Whiplash – amerikansk dramafilm fra 2014.